Jim Foronda (1973) – doppiatore statunitense
 Txema Foronda (1956) – pilota di rally spagnolo